
Катберт или Кутберт (; др.-англ. cuæ («славный», «знаменитый») + beorht («светлый»)) — английское мужское имя англосаксонского происхождения.

Английские церковнослужители 
 Катберт Линдисфарнский — епископ Хексема (684—685) и Линдисфарна (685—687), христианский святой.
 Катберт Кентерберийский — архиепископ Кентерберийский (740—760), христианский святой.
 Катберт Тунсталл (1474—1559) — английский церковный и государственный деятель, епископ Дарема (1530–1552 и 1553–1559).

Другие известные носители 
 Катберт Коллингвуд (1750—1810) — британский вице-адмирал.
 Катберт Монтрейвилл Себастьян (1921—2017) — генерал-губернатор Сент-Китса и Невиса.

Как второе имя или фамилия 
 Бетти Катберт (1938—2017) — австралийская легкоатлетка
 Джеймс Катберт Джентл (1904—1986) — американский футболист.
 Джеймс Катберт Хэдден (1861—1914) — шотландский органист и музыковед.
 Катберт, Росс (1892—1970) — британский хоккеист, бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 1924 года.
 Джон Теодор Катберт Мур-Брабазон (1884—1964) — британский авиатор и политик.
 Джульет Катберт (род. 1964) — ямайская легкоатлетка, спринтер.
 Уильям Катберт Фолкнер (1897—1962) — американский писатель, прозаик.
 Эдуард Катберт Бэрстоу (1874—1946) — британский органист, композитор и музыковед.
 Элиша Энн Катберт (род. 1982) — канадская актриса и модель.
 Эрин Катберт (род. 1998) — шотландская футболистка.

Вымышленные персонажи 
 Катберт Биннс — из цикла «Гарри Поттер» Джоаны Роулинг.
 Катберт Оллгуд — из цикла «Тёмная башня» Стивена Кинга.

Топоним 
 Катберт — город в США, штат Джорджия.